Nogometna reprezentacija Sv. Vincenta i Grenadina (eng. Saint Vincent and the Grenadines national football team) je nacionalni nogometni sastav sv. Vincenta i Grenadina, kojeg kontrolira Nogometni savez Svetog Vincenta i Grenadina (eng. Saint Vincent and the Grenadines Football Federation). Prvu utakmicu reprezentacija je odigrala u 1948. kod kuće te s 2:1 izgubila od Trinidad i Tobaga.

Najveću pobjedu reprezentacija je ostvarila 7. svibnja 1995. pobijedivši s visokih 11:0 reprezentaciju Montserrata.

Sveti Vincent i Grenadini je punopravni član CONCACAF i FIFA - kontinentalnih i međunarodnih nogometnih saveza te nosi Fifin kod - VIN. Također, reprezentacija je članica i karipskog nogometnog saveza CFU. Službeni domaći stadion je Stadion Arnos Vale.

Reprezentacija se do sada nije uspjela kvalificirati na Svjetsko nogometno prvenstvo. Na kontinentalnom CONCACAF Zlatnom kupu nacionalna momčad je nastupila samo jednom (1996.) te je ispala već u skupini.

Od ostalih značajnijih rezultata, Sveti Vincent i Grenadini je 1995. igrao u finalu Karipskog kupa.

Nacionalni reprezentativci

Širi popis

Izbornici 

Sveti Vincent i Grenadini
Sveti Vincent i Grenadini